Um alfabeto fonético pode ser:

 Alfabeto fonético internacional - alfabeto para a representação gráfica unificada dos diferentes sons das línguas humanas.
 Alfabeto radiotelefônico - sistemas de identificação das letras do alfabeto por meio de palavras-código, utilizado sobretudo na comunicação falada, especialmente por rádio ou telefone, para soletrar palavras.
 Alfabeto fonético da OTAN - alfabeto de soletração adotado pela OTAN.

Desambiguação